Grundy (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
 Grundy Center, een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Grundy UFA, een Duitse productie maatschappij
 P.M. Grundy (1917-1959), wiskundige

Zie ook:
 Grundy County